Вѝтолд Ян Дорошѐвски () е полски езиковед лексикограф, полонист и славист, теоретик на езика, професор, дългогодишен преподавател във Варшавския университет (1924 – 1969) и ръководител на Катедрата по полски език, член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките, член на Варшавското научно дружесво, чуждестранен член на Българската академия на науките, председател на Международния комитет на славистите (1968 – 1975), основател на Варшавската лингвистична школа, известен като главен редактор на единадесеттомния „Речник на полския език“ (, 1958 – 1969).

Подбрани трудове 
 O Komisji Edukacyjnej (1916)
 Monografie słowotwórcze (1928 – 1931, 4 части)
 Jan Baudouin de Courtenay (1929)
 Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej sufiksów w językach słowiańskich (1929)
 Kilka uwag o metodach badań gwaroznawczych (1931)
 Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne (1934)
 Z zagadnień fonetyki ogólnej (1936)
 Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. (1938)
 Studium języka a studium literatury (1939)
 Język Warszawy (1945)
 Kategorie słowotwórcze (1946)
 Treść społeczna nauk humanistycznych a uniwersyteckie studia językowe (1947)
 Zasady poprawnej wymowy polskiej (1947) – съавтор с Бронислав Вечоркевич
 Fizjologiczny mechanizm błędów językowych (1950)
 Podstawy gramatyki polskiej (1952)
 O normatywny charakter nauczania gramatyki (1953)
 Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (1954)
 Uwagi o metodach geografii lingwistycznej (1954)
 Z zagadnień leksykografii polskiej (1954)
 Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w językoznawstwie (1955)
 Słownik języka polskiego (1958 – 1969)
 Studia i szkice językoznawcze (1962)
 Elementy leksykologii i semiotyki (1970)
 O funkcji poznawczo-społecznej języka (1973)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски лексикографи
Полски полонисти
Полски слависти
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Чуждестранни членове на БАН
Академици на Сръбската академия на науките и изкуствата
Членове на Варшавското научно дружество
Членове на Полското лингвистично дружество
Доктор хонорис кауза на Лодзкия университет
Доктор хонорис кауза на Хумболтовия университет
Доктор хонорис кауза на Карловия университет
Носители на орден „Знаме на труда“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на ордена на Почетния легион
Носители на Кръст на храбрите
Родени в Москва
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище